Марни — многозначный термин.

Персоналии
 Марни, Дин (род. 1984) — английский футболист.
 Марни, Жанна (1854—1910) — псевдоним, который чаще всего использовала французская писательница и журналистка Жанна Мари Франсуаза Марнье.
 Марни, Хелен (род. 1978) — шотландская исполнительница.

Фильмы
 «Марни» — художественный фильм режиссёра Альфреда Хичкока (США, 1964).

См. также 
 Вебер, Марни